Хоупвел има више значења:
 Хоупвел (Тенеси)
 Хоупвел (Вирџинија)
 Хоупвел (Њу Џерзи)
 Хоупвел (Илиноис)
 Хоупвел (Пенсилванија)